Speak Of The Devil — перший живий альбом Оззі Осборна, який був випущений 27 листопада 1982 року.

Композиції 
 Symptom of the Universe - 5:41
 Snowblind - 4:56
 Black Sabbath - 6:04
 Fairies Wear Boots - 6:33
 War Pigs - 8:35
 The Wizard - 4:43
 N.I.B. - 5:35
 Sweet Leaf - 5:55
 Never Say Die - 4:18
 Sabbath Bloody Sabbath - 5:34
 Iron Man/Children of the Grave - 9:12
 Paranoid - 3:10

Джерела 
 Speak Of The Devil  allmusic
 Speak Of The Devil  last.fm

Альбоми Ozzy Osbourne
Альбоми Epic Records